Давіт Імедашвілі (* 1984) — грузинський футболіст, захисник клубу «Самтредіа».
 Олександр Імедашвілі (1882—1942) — грузинський актор театру і кіно; народний артист Грузинської РСР.
грузинські прізвища